Forsyth County je název dvou okresů ve Spojených státech amerických:
 Forsyth County (Georgie) – okres státu Georgie
 Forsyth County (Severní Karolína) – okres státu Severní Karolína